Prentzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Prentzel (1875–1955), deutscher Verwaltungsbeamter
 August Prentzel (1843–1900), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Hagen 
 Felix Prentzel (1905–1993), deutscher Wirtschaftsjurist
 Hans Prentzel (1880–1956), deutscher Maler 
 Johann Henrich Prentzel (1785–1850), deutscher Schreinermeister, Bürgermeister und Politiker
 Wilhelm Prentzel (1878–1945), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Prenzel
 Marianne Brentzel (* 1943), deutsche Schriftstellerin